Team Coop–Hitec Products (UCI Kode: HPU) er et professionelt cykelhold for kvinder, baseret i Norge, der deltager i elitekonkurrencer i landevejscykling.

Det er sponsoreret af Hitec Products, Et norskejet selskab med hovedkontor i Stavanger.

Holdet

2018

Sejre

2017

Referencer 

Cykelhold fra Norge